Indulgenti (francouzsky Indulgents, doslovně shovívaví) je označení pro umírněnou politickou skupinu během Velké francouzské revoluce, která se oddělila od klubu kordeliérů. K hlavním představitelům patřili Georges Danton a Camille Desmoulins. Původně hanlivý termín vymyslel Maximilien Robespierre, vůči kterému stáli indulgenti v opozici. Ti sami sebe nazývali dantonisté podle svého vůdce.

Vývoj 
Jejich cílem bylo ukončit období Hrůzovlády a usilovali o uzavření míru v první koaliční válce. V létě 1793 se část kordeliérů domnívala, že došlo v politickém směřování ke zradě na Revoluci, což vedlo k rozštěpení klubu na mírné indulgenty a radikální hébertisty pod vedením Jacquese Reného Héberta.

Desmoulins začal 5. prosince 1793 vydávat časopis Le Vieux Cordelier (Starý kordeliér), s jehož pomocí se indulgenti snažili ovlivňovat veřejné mínění. Na počátku roku 1794 rostl politický tlak vůči indulgentům. Dne 30. března (10. germinal podle revolučního kalendáře) byli zatčeni vůdci skupiny a o tři dny později začalo čtení obžaloby státním žalobcem Fouquier-Tinvillem proti Dantonovi a jeho přívržencům před revolučním tribunálem. Obžalováni byli zejména z tajných kontaktů s Charlesem Françoisem Dumouriezem, bývalým generálem Revoluce, který přeběhl k nepřátelským silám koalice. Dne 5. dubna (16. germinal) tribunál vynesl trest smrti pro Dantona a jeho přívržence. Rozsudek byl týž den vykonán gilotinou.

Vedle Dantona byli popraveni Fabre d'Églantine, François Chabot, Marie-Jean Hérault de Séchelles, Claude Basire, Joseph Delaunay, Camille Desmoulins, Pierre Philippeaux, Marc René Marie de Sahuguet d'Amarzit d'Espagnac, Junius Frey a Emmanuel Frey, Guzmann, Diederischen, François-Joseph Westermann a Charles-François Delacroix. Tím byla skupina indulgentů zničena.

Její počáteční konkurenti, hébertisté byli rovněž na popud Robespierra odsouzeni a popraveni jen o několik dnů dříve 24. března (4. germinal). Robespierre sám přežil odstranění svých odpůrců jen o pár měsíců, když byl 28. července popraven po thermidorském převratu.

Reference 

Politická uskupení za Velké francouzské revoluce